Austria:
 Sonnberg – góra
 Sonnberg – dzielnica Hollabrunn
 Sonnberg im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Zobacz też:
 Sonneberg
 Sonnenberg